Saint Cucufa peut être :

Saint chrétien 
 Saint Cucufa, écrit aussi Cucufat ou Cucuphat (ou Guinefort ou Quiquenfat), est un saint d’origine irlandaise ou africaine, évêque martyr à Barcelone en 303 sous Dioclétien ; fête le .

Bâtiment 
 Saint-Cucufa et un monastère roman, situé dans la ville de Sant Cugat del Vallès, dans la province de Barcelone en Catalogne.

Lieu 
 Saint-Cucufa appelé aussi bois de Saint-Cucufa ou la forêt domaniale de la Malmaison est un bois et un étang à Rueil-Malmaison dans la banlieue Ouest de Paris en France.

Références